Pisto (Salsa) o pistou, és una salsa freda típica de la Provença.
 Pisto manxec, és una preparació a base de verdures, molt semblant a una samfaina amb ceba.

Pàgines de desambiguació